Нижче наведено список населених пунктів повіту Долж, Румунія.

Долж